La Valenciana (Ripollet), edifici noucentista de Ripollet (Vallès Occidental)
 La Valenciana (orxateria), orxateria ubicada a Barcelona